

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Drk“ beginnt.

Drk 



Drko 
 Drkosch, Volker (* 1969), deutscher Koch

Drku 
 Drkušić, Vanja (* 1999), slowenischer Fußballspieler